Antonio Cominelli (1910–...) – calciatore italiano
Cristian Cominelli (1988) – ciclocrossista e mountain biker italiano
Miriam Cominelli (1981) – politica italiana
Severo Cominelli (1915-1998) – calciatore italiano